Název Vítkovice má více sídel: 

 Vítkovice (okres Semily) – obec v okrese Semily

 Vítkovice (Klatovy) – vesnice patřící pod město Klatovy v okrese Klatovy
 Vítkovice (Lubenec) – vesnice v obci Lubenec v okrese Louny
 Vítkovice (Ostrava) – městský obvod Ostravy v okrese Ostrava-město

jiné významy
 Vítkovice a Vítkovice Steel – strojírenské firmy, které podnikají v areálu Vítkovických železáren v Ostravě
 HC Vítkovice Ridera – ostravský hokejový klub
 Vítkovice (loď) – československá námořní loď z let 1966–1987
 Kvítkovice (okres České Budějovice), dříve lidově též Vítkovice